Entorrhizomycetes é uma classe de fungos do filo Basidiomycota. Contém uma única ordem Entorrhizales, que por sua vez contém uma única família Entorhizaceae, um pequeno grupo de parasitas de raízes teliospóricos que formam galhas em plantas das famílias Juncaceae e Cyperaceae.

Basidiomycota
Patógenos e doenças de plantas